McCahill ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie McCahill (* 1964), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Mark P. McCahill (* 1956), US-amerikanischer Informatiker